Spectaculaire est un salon culturel gratuit qui a lieu le dernier week-end de septembre, quai de la Loire dans le  de Paris. Soutenu par la mairie de Paris et par la région Île-de-France cet événement rassemble différents lieux culturels franciliens, à l'occasion de la rentrée culturelle.
Les institutions culturelles sont réparties en cinq villages thématiques, musée, théâtre, musique, cinéma et escapade. Elles présentent des extraits de spectacles sur les différentes scènes que compte Spectaculaire.

Historique 
L'événement culturel Spectaculaire existe depuis 2008, ses trois premières éditions ont eu lieu quai de la Gare dans le  de Paris.

Pour sa  la fête des sorties culturelles choisit en 2011 un nouveau lieu et s'installe au bassin de la Villette.

Participants

Institutions culturelles 
Au cours des différentes éditions de nombreux lieux culturels parisiens (près de 250 en moyenne chaque année) ont répondu présent à cet événement. 
Lors de l'édition 2011 le Théâtre du Rond-Point, le Musée du quai Branly, la Cité de la musique, le Théâtre du Châtelet, le Casino de Paris, le Château de Malmaison le Théâtre de la Bastille ou encore des départements d'Île-de-France et des centres culturels étrangers faisaient partie des participants.

Artistes 
L'aspect pluridisciplinaire de l'événement offre une programmation très éclectique.
Des artistes de genres très différents ont ainsi participé à Spectaculaire, pour ne citer que les plus connus :

Édition 2008 : Jean-Jacques Bricaire, Jean-Marie Besset, Michel Sénéchal, Stéphanie Tesson, Orchestre Lamoureux...

Édition 2009 : Jérôme Daran, Jean-Michel Ribes, David Lescot, Yules, Claire Denamur, Guillaume Coppola...

Édition 2010 : Patrick Bruel, Samian, Christophe Alévêque, Fabrice Melquiot,  Zik Boum, Ben, Elephanz... 

Édition 2011 : Amanda Sthers, Bérengère Krief, Sinclair, Jean-Claude Grumberg, Zut, Lio, Christophe Alévêque...

Édition 2012 : Zabou Breitman, Jean-Michel Ribes, Bérengère Krief, Pierre Lescure, Fredda, Éric Toledano, Olivier Nakache, Michel Ocelot...

Pour approfondir

Notes

Articles connexes 
 Bassin de la Villette
 Quai de la Loire

Animation à Paris
19e arrondissement de Paris